Haus des Gastes steht für:

 Haus des Gastes (Brilon), Villa in Brilon, Nordrhein-Westfalen
 Haus des Gastes (Eichstätt), ehemalige Kirche in Eichstätt, Bayern

 Haus des Gastes (Mörnsheim), Bauwerk in Mörnsheim 
 Haus des Gastes (Pfronten), ehemaliges Schulgebäude in Pfronten, Bayern